Achito Vivas – ex calciatore colombiano
 Borja Vivas – pesista spagnolo
 Carlos Vivas – calciatore venezuelano
 Claudio Vivas – allenatore di calcio argentino
 Gonzalo Alfredo Ontiveros Vivas – presbitero venezuelano
 Miguel Ángel Vivas – regista e sceneggiatore spagnolo
 Nelson Vivas – ex calciatore argentino